Leeds United Football Club er en engelsk fodboldklub fra byen Leeds i West Yorkshire.

Klubben spiller i øjeblikket i den bedste engelske fodboldliga Premier League. Den har en lang og stolt tradition som engelsk topklub med tre engelske mesterskaber (1969, 1974, 1992), FA-cuppen i 1972, Liga-cuppen i 1968 og to UEFA Cup-sejre (1968 og 1971). I Mesterholdenes Europa Cup-finale i 1975 (nuværende Champions League) blev holdet slået af FC Bayern München.

I 2001 var klubben i Champions League-semifinalen, men tabte til Valencia CF. Siden er det gået ned ad bakke med økonomiske problemer, og i 2004 rykkede klubben ud af Premier League.

Den 4. maj 2007 blev Leeds United sat under administration og idømt en straf på 10 minuspoint. Holdet rykkede helt ned i League One, hvorfra de efter tre sæsoner igen rykkede op i den næstbedste række, Championship i sæsonen 2009-10 med en slutplacering på en andenplads.

Efter 10 sæsoner i  Championship vandt Leeds United denne liga i sæsonen 2019-20 med en føring på 10 point ned til nr. 2 i ligaen, West Bromwich Albion. Dermed sikrede klubben sig oprykning til den bedste række i engelsk fodbold, Premier League.

Nuværende spillertrup

Udlånt

Kendte spillere fra klubben 
  Lee Bowyer (1996-2003)
  Jonathan Woodgate (1998-2003)
  Billy Bremner (1959-1976)
  Eric Cantona (1992)
  John Charles (1948-1957, 1962)
  Jack Charlton (1952-1973)
  Allan Clarke (1969-1977)
  Bobby Collins (1962-1966)
  Terry Cooper (1963-1974)
  Rio Ferdinand (2000-2002)
  Johnny Giles (1963-1975)
  Eddie Gray (1965-1983)
  Jimmy Floyd Hasselbaink (1997-1999)
  Norman Hunter (1962-1976)
  Mick Jones (1967-1975)
  Joe Jordan (1970-1978)
  Gary Kelly (1991-2007)
  Harry Kewell (1995-2003)
  Peter Lorimer (1962-1979, 1983-1985)
  Paul Madeley (1963-1980)
  Nigel Martyn (1996-2003)
  Gary McAllister (1990-1996)
  Gordon McQueen (1973-1978)
  Paul Reaney (1962-1978)
  Ian Rush (1996-1997)
  Allan Smith (1998-2004)
  Gordon Strachan (1989-1995)
  Neil Sullivan (2004-2007)
  Gary Kelly (1991-2008)

Danske spillere 
 Casper Ankergren 2007-2010
 Kasper Schmeichel 2010-2011
 Casper Sloth 2014-2016

Europæisk deltagelse 

 Stuttgart indsatte en fjerde udlænding på holdet, hvilket var ulovligt på det tidspunkt. Resultat blev omstødt til 3-0 til Leeds. Da det gav et helt lige resultat, blev der spillet en afgørende kamp i Barcelona, som Leeds vandt 2-1 (ikke medregnet i statistik).

Referencer 

 
Fodboldklubber i England
Etableret i 1919